

Patronyme
 Jean Defos du Rau, (1914-1994), géographe français.
 Joseph Defos du Rau, (1884-1970), homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme